Résultats détaillés de l’édition 1999 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 30 août au .

Faits marquants 
Dans le circuit masculin, l'année 1999 est marquée par le retour fracassant de l'Américain Andre Agassi au plus haut niveau. Il dispute sa troisième finale d'affilée en Grand Chelem. Cinq ans après son premier succès à New York, il s'impose aux dépens de son compatriote Todd Martin. Il est le premier joueur depuis Mats Wilander onze ans plus tôt à gagner Roland-Garros et l'US Open la même année. Quant à Pete Sampras, triple vainqueur de l'épreuve, il est contraint de déclarer forfait pour une blessure au dos. Il est remplacé par Mikael Tillström.

Chez les femmes, l'Américaine Serena Williams remporte à 17 ans son premier titre dans un tournoi majeur. Elle prend le dessus sur la Suissesse Martina Hingis, leader du classement WTA et vainqueur de l'édition 1997.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1999
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1999
Tennis en août 1999
Tennis en septembre 1999